Чемпіонат світу з поїдання елверів (анг. "The Elver Eating World Championships") проводиться щороку у Фремптоні на Северні в графстві Глостершир, Англія. Елверси, як їх ще називають - європейський вугр історично були важливим продуктом харчування в долині Северн. У Фремптоні це свято перетворилося на змагання з їжі на сільській галявені. У 1970-х роках це було названо - "Національним змаганням з поїдання ельверів". Проведення змагання завершилось до 1990 року, оскільки ельверів стало дедалі менше. Змагання було відроджено в 2015 році, як Чемпіонат світу з поїдання ельверів. Слід зауважити, що ельверів більше не їдять - їх замінили сурімі у формі ельверів. Перемагають ті, хто з’їсть порцію їжі за найкоротший час. Чоловіки з'їдають  сурімі, жінки з’їдають , а діти їдять спагетті.

Історія походження 

Елверс - молоді європейські вугри, історично були важливим продуктом харчування в долині Северн. Вони припливають з місць нересту в Саргасовому морі щовесни, часто переносячись вгору за течією за допомогою свердла Северна. Їх ловили у великих кількостях, і місцеві жителі цінували їх як, доступне джерело їжі. Традиційний спосіб приготування полягав у смаженні їх живцем, у результаті чого риба стає білого кольору.   

Постачання вугрів було важливою проблемою для поселень уздовж річки, а села, розташовані вище за течією, скаржилися, що вугрів виловлювали, перш ніж вони діставались до них. Вилов ельверів у нижній течії Северна був заборонений у 1874 році, що призвело до скарг місцевих жителів проти "Ради з рибальства Северна" та дебатів у парламенті.

Національний конкурс 
У Фремптоні-он-Северн у графстві Глостершир святкування щорічного прибуття елверси перетворилося на змагання з їжі на вільному просторі. Ельверів смажили в жирі з бекону на відкритому вогні, і перемагав чоловік, який міг з'їсти  елверсів, близько 1000 риб, за найшвидший час.  Рекорд становив 43 секунди, і він був встановлений 13 квітня 1971 року місцевим фермером, частка, якого того року оцінювалася в 900 ельверів.    У 1970-х роках змагання стало відомі, як - Національний конкурс поїдання ельверів. Жіноче змагання,  споживаної риби, встановлено в 1973 році 

У статті Gloucestershire Gazette за 2019 рік стверджується, що змагання було припинено в 1970-х роках через зменшення кількості ельверів, однак New York Times записує змагання в 1983 році.   Кей (2019) у книзі про їжу та напої в Глостерширі стверджує, що подія була скасована у 1980-х роках, хоча Вьобсе та Куппер (2021) у своїй роботі про захист навколишнього середовища стверджують, що 1990 рік був останньою подією.

Чемпіонати світу 
Останніми роками чисельність ельверів в річці Северн відновилася, хоча до них вживаються посилені природоохоронні заходи, а риба коштує дуже дорого.  Улов часто продається за ціною понад 200 фунтів стерлінгів за , або вивезено до Нідерландів для вирощування до зрілості та випущено в дику природу для зариблення річок.

За час війни також елверси були популярним продуктом харчування в Країні Басків в Іспанії. 

З 1991 року іспанська компанія виробляє імітацію ельверів, відомих іспанською, як La Gula del Norte («Ненажерливість Півночі»), а англійською як el-vers, із рибної пасти сурімі.   Використовувана риба включає минтай далекосхідний і тихоокеанську хек В 2014 році на виставці Frampton Country Show, яка відбулася у Frampton Court і зібрала близько 14 000 відвідувачів, було випробувано змагання з їжею з el-vers.  Захід був добре сприйнятий, і з 2015 року Чемпіонат світу з їжі Elver Eating проводиться щорічно (за винятком пандемії COVID-19) на ярмарку, у святковий день початку травня.   Як і під час випробування, справжніх ельверів не їдять, замість цього використовують продукт на основі сурімі.  Крім традиційних чоловічих і жіночих змагань, проводиться і дитяче змагання з використанням спагетті.

Список літератури 

Історія Глостершира
Щорічні події в Англії
Конкурентне харчування
Національні страви
Конкурс з поїдання їжі
Сторінки з неперевіреними перекладами